Billie Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Billie Mountain (Alaska)
 Billie Mountain (Kalifornien)

Siehe auch:
 Billy Mountain